La Serie A 1949–50 fue la 48ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 18.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su octavo scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1950
Fútbol en 1949
Fútbol en 1950